Radomyśl peut désigner :

 en Pologne :
 Radomyśl, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Radomyśl, village de la voïvodie de Mazovie
 Radomyśl, village du powiat de Drawsko, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Radomyśl, village du powiat de Stargard, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Radomyśl, village du powiat de Szczecinek, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale

 en Ukraine, Radomyshl, ville dont le nom polonais est Radomyśl